Сингаловский Арон (1889, Ленино Мозырского уезда Минской губернии — 7 октября 1956, Париж) — общественный деятель, писатель, публицист. Один из основателей и руководителей World ORT (Всемирного Общества Ремесленного Труда) и создатель школ ОРТ в Израиле.

Биография 
Сингаловский Арон родился в состоятельной семье Зелика Сингаловского и Фрады Каган. Получил юридическое образование в Германии, философское — в Швейцарии. С 1912 один из создателей Всемирного Общества распространения ремесленного и земледельческого труда среди евреев (ОРТ), основатель его теоретической концепции. Во Франции в течение нескольких десятилетий был председателем Центрального правления ОРТ, выступал с докладами в секциях ОРТа. Инициатор создания Международного бюро труда, организатор периодических съездов ОРТ, Международного конгресса 1954 в Женеве (к 75-летию организации). Член Клуба еврейских писателей имени Шолом-Алейхема. С 1933 участвовал в собраниях и вечерах клуба, посвященных писателям и ученым (в том числе Л. Перецу, В. И. Темкину, С. М. Дубнову и др.). В 1938 вошел в Комитет по созданию в Париже Еврейского авантюрного театра. Награждён орденом Почётного легиона «за заслуги в деле профессионального обучения молодежи». Автор исследований по философии и социологии труда. С провозглашением Государства Израиль была создана школа ОРТ Яффо имени Сингаловского.

Примечания

Ссылки